St. Ives (Cambridgeshire)
 St. Ives (Cornwall)
 St. Ives (Dorset)
 St. Ives (Australië), een voorstad van Sydney
 St. Ives (film), een film uit 1976
 St. Ives (1998), een film uit 1998